Coe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Coe Township (Illinois)
 Coe Township (Michigan)